Geoffroy Saint-Hilaire se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Geoffroy Saint-Hilaire
 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire